Jan van Wieringen ist der Name folgender Personen:

* Jan van Wieringen (Musiker), niederländischer Musikproduzent, Musiker und Songwriter 
 Jan Jacobsz Bal Huydecoper van Wieringen (1541–1624), niederländischer Patrizier und Kaufmann